Эспехо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Баэна. Занимает площадь 57 км². Население 3622 человека (на 2010 год). Расстояние 33 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.ucubi.com/ 
 Andalucía es de Cine — Espejo
 Espejo
 Espejo en la Red
 Escudo Nobiliario de Espejo
 
 
 
 
 

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы